Prospekt's March — міні-альбом англійської групи Coldplay, який був випущений 21 листопада 2008 року.

Композиції 
 Life in Technicolor II - 4:05
 Postcards from Far Away - 0:48
 Glass of Water - 4:44
 Rainy Day - 3:26
 Prospekt's March/Poppyfields - 3:39
 Lost+ - 4:18
 Lovers in Japan - 3:58
 Now My Feet Won't Touch the Ground - 2:29

Склад 
 Кріс Мартін — вокал, гітара, клавішні
 Джонні Бакленд — гітара
 Гай Берімен — бас-гітара
 Вілл Чемпіон — ударні

Джерела 
 Prospekt's March  allmusic
 Prospekt's March  last.fm

Альбоми Coldplay